Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (WNP DSW) – jeden z 4 wydziałów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej powstały w 1997 jako jedna z pierwszych jednostek tej uczelni. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Wydział jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajdują się 3 instytuty i pracownia. W 2012 zatrudnionych w nim było 73 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 6 z tytułem profesora, 19 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 48 ze stopniem doktora).

Liczna jest również grupa adiunktów. Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami.

Władze  
 Dziekan: dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW
 Prodziekan ds. studenckich: dr Urszula Dzikiewicz-Gazda
 Prodziekan ds. kształcenia: dr Joanna Minta

Poczet dziekanów 
 2005-2008: dr hab. Bożena Wojtasik, prof. DSW - pedagogika (pedagogika ogólna, pedagogika społeczna)
 2008-2017: dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, prof. DSW - pedagogika (pedagogika ogólna, pedagogika rodziny)
 od 2017: dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW - pedagogika

Kierunki kształcenia 
Wydział Nauk Pedagogicznych prowadzi następujące kierunki i specjalności studiów:
 studia pierwszego stopnia (licencjackie, 3-letnie) 
 pedagogika
 animacja kultury i edukacja muzealna
 cultural animation and museum studies  
 doradztwo zawodowe i rozwój kariery
 edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
 edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem
 edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z psychomotoryką
 edukacja zdrowotna – bezpieczeństwo i higiena pracy
 pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
 pedagogika rodzinna
 pedagogika szkolna z tutoringiem
 psychologia edukacji
 pedagogika specjalna  
 andragogika specjalna z rehabilitacją
 edukacja elementarna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (specjalność nauczycielska)
 edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 pedagogika lecznicza z doradztwem rehabilitacyjnym
 pedagogika resocjalizacyjna
 surdopedagogika z terapią logopedyczną
 terapia zajęciowa z psychomotoryką
 psychologia
 praca socjalna
 doradca socjalny
 zarządzanie projektami społecznymi
 studia drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające, 2-letnie):
 pedagogika 
 kultura i edukacja
 culture and education 
 pedagogika społeczna
 badania społeczne i ewaluacja w praktyce oświatowej
 edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 marketing i zarządzanie w edukacji
 neuropedagogika z tutoringiem
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 pedagogika zdrowia z arteterapią
 pedagogika zdrowia i zarządzanie bezpieczeństwem
 pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 pomoc społeczna
 poradnictwo małżeńskie i rodzinne z terapią
 poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 psychologia edukacji z coachingiem
 terapia specyficznych trudności w uczeniu się
 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką
 zarządzanie uczeniem się i zmianą w organizacjach
 pedagogika specjalna  
 edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 pedagogika lecznicza
 pedagogika resocjalizacyjna
 surdopedagogika
 terapia zajęciowa z psychomotoryką
 psychologia
 praca socjalna 
 wsparcie indywidualne i społeczne
 organizator pomocy społecznej 
 studia trzeciego stopnia (doktoranckie, 4-letnie):
 pedagogika

Ponadto Wydział Nauk Pedagogicznych oferuje następujące studia podyplomowe:
 akademia tutoringu
 arteterapia
 całożyciowe poradnictwo edukacyjno–zawodowe 
 diagnoza i terapia problemów rodziny
 edukacja dla bezpieczeństwa 
 edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 edukacja na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka
 edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 gimnastyka korekcyjna 
 język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
 logopedia
 mediator szkolny
 menedżer HR - zarządzanie projektem szkoleniowym i zintegrowany audyt wewnętrzny 
 metoda projektu w edukacji i socjoterapii
 opiekun osoby starszej
 organizacja i zarządzanie edukacją dorosłych
 organizacja i zarządzanie oświatą
 poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 profilaktyka i terapia uzależnień
 profilaktyka zaburzeń w zachowaniu i pomoc psychopedagogiczna
 psychomanipulacje w relacjach społecznych: diagnoza, konsekwencje, przeciwdziałanie
 psychomotoryka
 resocjalizacja
 seksualność człowieka dorosłego
 socjoterapia
 surdopedagogika
 terapia i resocjalizacja osób uzależnionych od narkotyków
 terapia pedagogiczna
 terapia zajęciowa
 tyflopedagogika
 wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka
 wspieranie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym
 wychowanie do życia w rodzinie

Wydział ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych:
 doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
 doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Struktura organizacyjna 

Instytut Pedagogiki i Pedagogiki Specjalnej

 Dyrektor: dr Sławomir Krzychała
 Zastępcy: dr Magdalena Czubak-Koch, dr Małgorzata Oleniacz
 Kontakt:
 ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław 
 www.pedagogika.dsw.edu.pl

Instytut Psychologii

 Dyrektor: dr Dorota Dyjakon

Instytut Psychologii DSW dzieli się na 2 Zakłady:

 Zakład Psychologii Ogólnej
 Zakład Psychologii Stosowanej

Wydziałowa Pracowania Sztuk Nowoczesnych

 Kierownik: dr hab. Maria Reut, prof. DSW

Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją

 Dyrektor: dr Hana Cervinkova, prof. DSW
 Kontakt:
 ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław 
 www: www.iisce.dsw.edu.pl

Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją DSW dzieli się na 1 zakład:
 Zakład Antropologii Edukacji i Studiów Kulturowych
 Kierownik: dr hab. Hana Cervinkova

Badania naukowe 
Kierunki badań naukowych prowadzonych na wydziale to: 
Instytut Pedagogiki - edukacja artystyczna; współczesne sztuki wizualizacji; edukacja dla bezpieczeństwa; edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną; edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; edukacja wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego; edukacja zdrowotna bezpieczeństwo i higiena pracy; pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia; pedagogika rodzinna; pedagogika zdrowia i profilaktyka społeczna; poradnictwo zawodowe i edukacyjne; praca socjalna; andragogika; marketing i zarządzanie w edukacji; pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; pedagogika społeczna i zarządzanie bezpieczeństwem; pedagogika twórczości wizualnej; poradnictwo pedagogiczne; psychologia społeczna w edukacji; terapia pedagogiczna, 
Instytut Pedagogiki Specjalnej - pedagogika specjalna; edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych umysłowo; pedagogika lecznicza; resocjalizacja; surdopedagogika; terapia zajęciowa, 
Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów Edukacyjnych - studia teoretyczne nad modelami profesjonalizmu nauczycielskiego; badania empiryczne nad profesjonalnymi karierami nauczycieli i "nauczycieli nauczycieli"; całościowe badania nad programami edukacyjnymi wspierającymi rozwój nauczycieli oraz badania nad relacjami między teorią a praktyką w doskonaleniu działań edukacyjnych; badania nad kulturą szkoły; badania nad zastosowaniem technologii informacyjnej w kształceniu.

Adres 
 Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej ul. Strzegomska 5553-611 Wrocław

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Dolnośląska Szkoła Wyższa